Кари Хейккиля (; ) — финский хоккеист, тренер.

Карьера игрока 
Как игрок выступал за клубы: «Калгари Рэнглерс» (WHL) (1978—1979), «Ильвес» (Тампере, Финляндия) (1980—1983, 1987—1989, 1992), «Лулео» (Швеция) (1984—1986), «Вита Хястен» (Швеция) (1990—1991), «Фасса» (Италия) (1993—1994).

В Чемпионате Финляндии провел 277 игр и набрал 120 очков (37 + 83).

Карьера тренера 
 «Сундсвалль» (Швеция) (1995—1996)
 «Боден» (Швеция) (1997)
 ХПК (Хямеэнлинна, Финляндия) (1998)
 «Вааса спорт» (Финляндия) (1999—2000)
 «Кярпят» (Оулу, Финляндия) (2001—2004)
 «Локомотив» Ярославль, Россия (2004—2005, 2007—2010)
 «Металлург» Магнитогорск, Россия (2010—2011)
 Сборная Беларуси (16 августа 2011 — 16 ноября 2012).
 «Динамо» Минск (с 25 апреля 2012 — 12 октября 2012).

Достижения 
В качестве игрока
 Бронза Чемпионата Финляндии: 1983, 1989

В качестве тренера
 Золото Чемпионата Финляндии: 2004
 Серебро Чемпионата Финляндии: 2003
 Серебро Чемпионат России / КХЛ: 2008, 2009
 Бронза Чемпионат России: 2005

Призы 
 Лучший тренеро Финской хоккейной лиги (трофей Калеви Нумминена): 2004

Статистика (главный тренер) 
 (данные до 2000 г. не приведены)Последнее обновление: 09 января 2016 года
 Цвет фона соответствует медалям

(*) Приведена статистика в Кубке Надежды-2014

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные тренеры Финляндии
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Фасса»
Тренеры ХК «ХПК»
Тренеры ХК «Кярпят»
Тренеры ХК «Эспоо Блюз»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Металлург» Магнитогорск
Тренеры сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры ХК «Нефтехимик»
Тренеры ХК «Динамо» Рига
Тренеры ХК «Ильвес»